Grassino – cognome italiano
 Giulia Grassino – calciatrice italiana